Oakenshaw – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Oakenshaw – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Oakenshaw – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)